Онохо́й:

 Онохой — посёлок городского типа в Заиграевском районе Бурятии.
 Онохой — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Заиграевском районе Бурятии.
 Онохой — река (ручей) в Заиграевском районе Бурятии, правый приток Уды.

См. также 
 Онохой-Шибирь — улус в Заиграевском районе Бурятии.
 Старый Онохой — село в Заиграевском районе Бурятии.